aerobus – rodzaj statku powietrznego.
 aerobus – podwieszana kolejka miejska.